Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2016/17 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2016/17 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2016 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 12 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 10 Vereine je zwei zusätzliche Jugendspieler und zwei Vereine je einen zusätzlichen Jugendspieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während MSA Zugzwang 82 mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielte beim USV TU Dresden alle 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 243 Spieler zum Einsatz, von denen 8 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Arkadij Naiditsch (Baden-Baden) mit 13,5 Punkten aus 15 Partien. Sein Mannschaftskollege Étienne Bacrot erreichte 11 Punkte aus 15 Partien, je 10,5 Punkte erzielten David Baramidze (Hockenheim), Markus Ragger und Predrag Nikolić (beide Solingen), wobei Baramidze 13 Partien spielte, Ragger und Nikolić je 15. Mit Lewon Aronjan, Georg Meier (beide Baden-Baden), David Navara (Mülheim), Wassyl Iwantschuk (Trier), Filiz Osmanodja (Dresden) und Stephan Giemsa (Tegel) erreichten sechs Spieler 100 %, von diesen spielte Meier acht Partien, Navara sechs, Aronjan und Iwantschuk je zwei, Osmanodja und Giemsa je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; ARM = Armenien, AUS = Australien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, MNC = Monaco, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, PER = Peru, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, VEN = Venezuela
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

OSG Baden-Baden

SV 1930 Hockenheim

Schachgesellschaft Solingen

SK Schwäbisch Hall

Werder Bremen

SV Mülheim-Nord

USV TU Dresden

SG Trier

Hamburger SK

Schachfreunde Berlin

DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920

MSA Zugzwang 82

FC Bayern München

SG Speyer-Schwegenheim

SV Griesheim

SK König Tegel

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die GM-Norm von Jonas Lampert wurde aus 9 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Marco Baldauf wurde aus 11 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Luca Shytaj wurde aus 11 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Stefan Walter wurde aus 9 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Martin Brüdigam wurde aus 12 Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2016/17 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2016
Schach 2017